Miejscowości w USA:
 Mountain Park – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Fulton
 Mountain Park – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Gwinnett
 Mountain Park – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kiowa